Fabiana ima više značenja:
 Fabiana, Bologna
 Fabiana, Padova